Sissakjan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Norairowitsch Sissakjan (1944–2010), russischer Physiker
 Norair Martirossowitsch Sissakjan (1907–1966), armenisch-sowjetischer Biochemiker, Astrobiologe und Hochschullehrer